Одесса-Главная — железнодорожная станция Одесской железной дороги, вокзал станции — главный железнодорожный вокзал города Одессы.

История станции

История вокзала станции 
Первый вокзал был построен в 1884 году, существующее здание построено в 1952 году. Расположен на Привокзальной площади между Куликовым Полем и Привозом.

Первое здание представляло собой строение в виде буквы «П», обращённое короткой частью с главным входом на Привокзальную площадь по оси улицы Пушкинской. Так, вход со стороны Пушкинской (или же Привокзальной площади) был предназначен для представителей I и II класса, а для III класса вход был со стороны Сенной (Старосенной) площади. Поезда входили между длинными флигелями, где были расположены платформы и упирались в короткий флигель. Такой вокзал, тупикового типа, получился потому, что в Одессе железнодорожные линии действительно оканчиваются — дальше море.

Здание вокзала разрушено во время Великой Отечественной войны в 1944 году и восстановлено в 1952 году. Проект восстановления вокзала был разработан в институте Киевгипротранс, авторы проекта: архитекторы Л. М. Чуприн и В. В. Березницкий.

В 2006 году проведена реконструкция вокзала.

Одесский железнодорожный вокзал награждён Орденом Ленина.

Услуги вокзала 
Адресно вокзал расположен: 65023 Одесса, Привокзальная площадь, 2.

 Прием и выдача грузобагажа предприятий, организаций и учреждений.
 Продажа билетов в международном сообщении.
 Продажа билетов на все пассажирские поезда.
 Прием и выдача багажа.
 Производство таможенных операций с багажом и грузобагажом в международном сообщении.
В здании вокзала работают 32 кассы, залы ожидания и сервисный центр.

Дальнее сообщение 
По состоянию на 2015 год вокзал отправляет и принимает следующие поезда:

Звёздочкой отмечены поезда, курсирующие только в летний период.

Пригородное сообщение 

Электропоездами пригородного сообщения обслуживаются три направления, берущие своё начало на станции Одесса-Главная: Одесса-Главная — Одесса-Застава-1 — Раздельная-1 — Мигаево — Подольск-Жмеринский (с ответвлением на станцию Балта) — Вапнярка; Одесса-Главная — Одесса-Застава-1 — Одесса-Западная — Бугаз — Белгород-Днестровский (часть поездов не имеет захода на станцию Одесса-Застава-1 и после о.п. Одесса-Поездная следует на съезд в сторону станции Одесса-Западная через о.п. Житомирская); Одесса-Главная — Одесса-Застава-2 — Одесса-Сортировочная — Одесса-Восточная — Рауховка-1 — Колосовка — Вознесенск — Помошная.

В графике 2020 года курсируют следующие пригородные поезда, обслуживаемые электропоездами РПЧ-9 Одесса-Застава-1:

Курсирующий прямой электропоезд № 6333 сообщением Знаменка-Пассажирская — Кропивницкий — Помошная — Вознесенск — Колосовка — Одесса-Главная — это единственный пригородный поезд, на котором без пересадок можно добраться из города Знаменка Кировоградской области через Кропивницкий до Одессы. Связано это с необходимостью загонки электропоездов приписки РПЧ-9 Одесса-Застава-1 Одесской ЖД, эксплуатируемых на Знаменском отделении, в депо приписки для проведения ТО. К сожалению, в обратном направлении прямого пригородного электропоезда нет, так как после проведения ТО на Знаменское отделение электропоезд выдаётся из депо приписки поздно ночью в 02:24, перегоняется по соединительной ветке со станции Одесса-Застава-1 на станцию Одесса-Застава-2 и следует засылкой до станции Колосовка, откуда уже пригородным поездом № 6332 в 04:42 отправляется до станции Знаменка-Пассажирская. Даже с пересадками добраться из Одессы до Знаменки пригородными электропоездами возможности нет, ибо стыковки пригородных электропоездов сообщением Одесса-Главная — Колосовка — Помошная и Колосовка — Помошная — Кропивницкий — Знаменка-Пассажирская не предусмотрены.

В отличие от Знаменского направления, на Жмеринском направлении по станции Вапнярка предусмотрены дневные стыковки пригородного электропоезда № 6252 сообщением Одесса-Главная — Вапнярка с пригородным электропоездом № 6314 сообщением Вапнярка — Жмеринка-Пассажирская и в обратном направлении пригородного электропоезда № 6315 сообщением Жмеринка-Пассажирская — Вапнярка с пригородным электропоездом № 6257 сообщением Вапнярка — Одесса-Главная.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Достопримечательности Одессы
Станции Одесской железной дороги
Транспортные здания и сооружения Одессы
Железнодорожные вокзалы Украины
Тупиковые железнодорожные станции